Fíli en Kíli zijn twee dwergen, beiden zonen van Dís, die voorkomen in De Hobbit van J.R.R. Tolkien.

Fíli en Kíli werden aan het einde van de Derde Era geboren in Blauwe Bergen als zonen van Dís. Ze vergezellen hun oom Thorin Eikenschild op zijn expeditie naar Erebor om de draak Smaug te verdrijven. In de Slag van de vijf legers sterven beide terwijl ze proberen Thorin te beschermen.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Fili en Kili